Го́ргонь () — польская фамилия. Известные носители:

 Горгонь, Барбара (род. 1936) — польская саночница.
 Горгонь, Ежи (род. 1949) — польский футболист, защитник.